Storia ecclesiastica – titolo di diverse opere di storia della Chiesa, spesso note con il titolo latino Historia ecclesiastica
Storia ecclesiastica di Filostorgio
Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea
Storia ecclesiastica di Rufino
Storia ecclesiastica di Socrate Scolastico
Storia ecclesiastica di Sozomeno
Storia ecclesiastica di Teodoreto di Cirro
Storia ecclesiastica di Evagrio Scolastico 
Historia ecclesiastica di Niceforo Callisto
Historia ecclesiastica di Orderico Vitale
Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda il Venerabile